Voor het klassieke begrip optische dichtheid in de optica zie Brekingsindex
 Voor overige betekenissen, zie Troebelheid en Absorptie